Stati Uniti d'America
Contea di Ontario, contea dello Stato di New York.
Vecchio nome della contea di Bradford, in Pennsylvania.

Canada
Contea di Ontario, contea scomparsa della provincia di Ontario.

Pagine correlate
Ontario (disambigua)